Hipotensió arterial
 Hipotensió ortostàtica, hipotensió (arterial) ortostàtica
 Hipotensió endocranial